Appius Claudius ist der Name folgender Personen:

 Appius Claudius Caecus (~340 v. Chr.–273 v. Chr.), römischer Staatsmann, Konsul im Jahr 307 und 296 v. Chr. 
 Appius Claudius Caudex, römischer Politiker, Konsul im Jahr 264 v. Chr.

 Appius Claudius Iulianus, römischer Politiker und Senator, Suffektkonsul etwa 200/210 n. Chr., Konsul 224

 Appius Claudius Sabinus Inregillensis, römischer Politiker, Konsul im Jahr 495 v. Chr.